kanton Grenoble-1
 kanton Grenoble-2
 kanton Grenoble-3
 kanton Grenoble-4
 kanton Grenoble-5
 kanton Grenoble-6